Мурат Рейс ():

 Мурат-реис (старший) (1534—1638) — албанский капер и адмирал Оттоманского флота.
 Мурат-реис (младший) (Ян Янсон ван Харлем) (прибл. 1570 — после 1641) — голландский пират.